Bendorejo (Pogalan)
 Bendorejo (Udanawu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing